VLL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Villanubla, Valladolid, Spagna